Isola Roosevelt – isola dell'Antartide
 Roosevelt Island – isola di New York